Cela o Celas puede referirse a:

Apellidos
 Cela, apellido de origen gallego
 Çela, apellido de origen albanés

Divisiones administrativas

España
Cela (Almería), pedanía del municipio de Lúcar, provincia de Almería.
 Cela (Becerreá), aldea de la parroquia de Agüeira, municipio de Becerreá, provincia de Lugo.
Cela (Boimorto), aldea de la parroquia de Sendelle, municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.
Cela (Bueu), parroquia del municipio de Bueu, provincia de Pontevedra.
Cela (Cambre), parroquia del municipio de Cambre, provincia de La Coruña.
Cela (Cervantes), aldea de la parroquia de Cereixedo, municipio de Cervantes, provincia de Lugo.
Cela (Corgo), parroquia y aldea del municipio de Corgo, provincia de Lugo.
Cela (Friol), lugar de la parroquia de Seixón, municipio de Friol, provincia de Lugo.
 Cela (León), lugar del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
Cela (Lovios), parroquia y lugar del municipio de Lovios, provincia de Orense.
Cela (Mos), parroquia del municipio de Mos, provincia de Pontevedra.
 Cela (Otero de Rey), parroquia del municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo.
 Cela (Padrenda), lugar de la parroquia y municipio de Padrenda, provincia de Orense.
 Cela (Pesoz), aldea de la parroquia y concejo de Pesoz, Asturias.
 Aldea de Cela, lugar de la parroquia de Mántaras, municipio de Irijoa, provincia de La Coruña.
Balsa de Cela, manantial del municipio de Lúcar, provincia de Almería.
Cela de Núñez, lugar del municipio de Muro de Alcoy, provincia de Alicante.
Cela-Estación, barriada del municipio de Tíjola, provincia de Almería.
Celas (Carral), aldea de la parroquia de Sumio, municipio de Carral, provincia de La Coruña.
Celas (Culleredo), parroquia y aldea del municipio de Culleredo, provincia de La Coruña.
Cruce de Cela, localidad del municipio de Lúcar, provincia de Almería.
Outeiro de Cela, lugar de la parroquia de Mántaras, municipio de Irijoa, provincia de La Coruña.

Portugal
 Cela (Alcobaza), freguesia del concelho de Alcobaza, distrito de Leiría.
 Cela (Chaves), freguesia del concelho de Chaves, distrito de Vila Real.
 Celas (Vinhais), freguesia del concelho de Vinhais, distrito de Braganza.

Otros
 Centro de Estudios Latinoamericanos, conocido como el CELA